Несвижский () — топоним и топонимическая фамилия, образованные от города Несвиж.
 Административно-территориальное деление
 Несвижский район
 Несвижский сельсовет

 Топонимы
 Несвижский переулок (Москва)

 Фамилия
 Несвижский, Юрий Владимирович — российский учёный

См. также 
 Несвижская улица